Deltheil est un patronyme porté notamment par :

 Jean Deltheil (1795-1871), homme politique français  ;
 Robert Deltheil (1890-1972), mathématicien français.

Homonymie de patronyme